Unsain es un apellido que puede hacer referencia a:
 Alejandro Unsain, abogado argentino; o
 Ezequiel Unsain, futbolista argentino.